O Torneio de Candidatos de 1989 foi a última etapa do ciclo de 1988-1990 para escolha do desafiante ao título do Campeonato Mundial de Xadrez. O torneio foi disputado pelo Sistema eliminatório com quinze participantes. Sokolov, Timman, Vaganian e Yusupov foram classificados pelo torneio de candidatos anterior, assim como Karpov que entrou nas quartas de final por ter sido o último desafiante. Os demais participantes foram selecionados nos Torneios Interzonais. As oitavas de final foram realizadas na cidade de Saint John em 1988, as quartas de final em 1989 em Quebec, Antuérpia e Seattle, as semifinais e final em 1989 e 1990 em Londres e Kuala Lumpur respectivamente. Karpov venceu o torneio e disputou o título mundial novamente contra Garry Kasparov.

Sistema eliminatório 

Torneios de Candidatos
1989 no xadrez
1990 no xadrez
1988 no xadrez
Desporto no Canadá em 1988
Desporto nos Estados Unidos em 1989
Desporto na Bélgica em 1989
Desporto no Reino Unido em 1990
Desporto nos Estados Unidos em 1990
Competições de xadrez do Reino Unido
Competições de xadrez dos Estados Unidos